Теорема Скулема (теорема Скулема — Малера — Леха) — утверждение о нулях линейной рекуррентной последовательности :

Названа в честь норвежского математика Туральфа Скулема, сформулировавшего задачу нахождения первого нуля в линейной рекуррентной последовательности с целочисленными коэффициентами.

См. также 
 Проблема Варинга
 Теорема ван дер Вардена

Примечания 

Целочисленные последовательности
Аддитивная теория чисел